Дмитровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Дмитровская волость (Дмитровский уезд) — в составе Московской губернии, Дмитровский уезд. Существовала в 1917—1929 годах.
 Дмитровская волость (Егорьевский уезд) — в составе Московской губернии, Егорьевский уезд. Существовала в 1922—1929 годах.
 Дмитровская волость (Сольвычегодский уезд) — в составе Вологодской губернии, Сольвычегодский уезд. 
 Дмитровская волость (Осташковский уезд) — в составе Тверской губернии, Осташковский уезд
 Дмитровская волость (Александрийский уезд) — в составе Херсонской губернии, Александрийский уезд
 Дмитровская волость (Конотопский уезд) — в составе Черниговской губернии, Конотопский уезд
 Дмитровская волость (Новгород-Северский уезд) — в составе Черниговской губернии, Новгород-Северский уезд